Древин — фамилия; имеет женскую форму Древина.
Известные носители:
 Древин, Андрей Александрович (1921—1996) — российский скульптор.
 Древин, Александр Давыдович (1889—1938) — российский художник.
 Древин, Дмитрий Николаевич (род. 1982) — российский спортсмен, мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике.